Dans de nombreux pays ou États fédérés, le ministère de l'Intérieur est le département ministériel qui veille au bon fonctionnement des affaires de politique intérieure et qui chapeaute en particulier l'administration et la police.

Toutefois, aux États-Unis et au Canada, le terme désigne le ministère chargé de l'administration des terres appartenant au gouvernement.

Liste

Afrique 
  : ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales ;
  : ministère de l'Intérieur
  : ministère de l'Intérieur et Sécurité ;
  : ministère de l'Intérieur ;
  : ministère de l'Intérieur ;
  : ministère de l'Intérieur ;
  : ministère de l'Intérieur ;
  : ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration ;
  : en 2007, l'historique ministère de l'Intérieur fut démantelé en :
 ministère de la Sécurité ,
 et ministère de la Décentralisation ou ministère de l'Administration Territoriale ;
  : ministère de l'Intérieur.

Amérique 

  :  et  ;
  :  ;
  :
 le ministère de l'Intérieur était chargé, de 1873 à 1936, de l'administration de terres fédérales et des affaires indiennes,
 les fonctions liées à la sécurité sont assurées par Sécurité publique Canada et Justice Canada ;
  :  ;
  : ministère de l'Intérieur et de la Justice ;
  : ministère de l'Intérieur ;
  :  ;
  :
 le département de l'Intérieur est chargé de l'administration de terres fédérales et des affaires indiennes,
 les fonctions liées à la sécurité sont assurées par le département de la Sécurité intérieure ;
  :  ;
  : secrétariat à l'intérieur ;
  :  ;
  :  et  ;
  :  ;
  :  ;
  :  ;
  :  ;
  : ministère des Relations intérieures, de la Justice et de la Paix.

Asie 
  : ministère de la Sécurité publique ;
  :  ;
  : ministère de l'Intérieur ;
  : ministère de l'Intérieur ;
  :
 ministère de l'Intérieur (anciennement),
 voir plutôt ministère des Affaires intérieures et des Communications ;
  : ministère de l'Intérieur et des Municipalités ;
  : ministère des Affaires intérieures ;
  : ministère de l'Intérieur ;
  : ministère de l'Intérieur.

Europe 
 Allemagne :
  : secrétariat d'État impérial de l'Intérieur,
  : ministère de l'Intérieur du Reich,
  : ministère de l'Intérieur de la RDA,
  Allemagne de l'Ouest puis Allemagne réunifiée : ministère fédéral de l'Intérieur ;
  : ministère fédéral de l'Intérieur ;
  : service public fédéral Intérieur ;
  ministère de l'Intérieur ;
  :  ;
  :
 le ministère de l'Intérieur est chargé de l'administration territoriale et des processus électoraux,
 la sécurité publique relève du ministère de la Justice ;
  : ministère de l'Intérieur ;
  : ministère de l'Intérieur et des Affaires régionales ;
  : ministère de l'Intérieur de Finlande ;
  : ministère de l'Intérieur. Voir aussi la liste des ministres français de l'Intérieur ;
  : ministère de l'Intérieur ;
  : ministère de l'Intérieur ;
  :  ;
  : ministère de l'Intérieur ;
  : ministère de l'Intérieur ;
  : ministère de l'Intérieur ;
  :
 le ministère de l'Intérieur est responsable de l'administration publique et des services de renseignement,
 la sécurité publique relève du ministère de la Justice et de la Sécurité ;
  : .
  : ministère de l'Administration interne ;
  : ministère des Affaires intérieures ;
  : bureau de l'Intérieur ;
  : ministère de l'Intérieur ;
  : ministère de l'Intérieur ;
  : département fédéral de l'intérieur ;
  : Ministère de l'Intérieur ;
  : ministère de l'Intérieur de la République tchèque ;
  : ministère de l'Intérieur.

Océanie 
  :
 le ministère de l'Intérieur est chargé de l'administration locale,
 les fonctions liées à la sécurité sont assurées par la police nationale.

Voir aussi 
 Liste des ministres de l'Intérieur actuels